Суламита — так по месту происхождения называется в книге "Песнь песней" возлюбленная царя Соломона.
 (752) Суламита — небольшой астероид главного пояса, который был обнаружен русским астрономом Г. Неуйминым.